Зонд — многозначное понятие. Происходит от нидерландского слова «zond», что значит «посланный». Значения:
 Зонд в значении датчик.
 Зонд — это инструмент для протяжки кабеля (проводов) в каналах (трубах) строительных конструкций. В основном бывают нейлоновые и стальные.
 Зонд — медицинское оборудование.
 Метеозонд — метеорологический зонд.
 Зонд — серия советских космических аппаратов использовавшихся для отработки конструкции космического корабля для пилотируемого облёта Луны — «Л-1».
 Космический зонд — устоявшееся название ряда автоматических межпланетных станций, предназначенных для глубокого исследования межпланетного пространства и/или удалённого изучения какого-либо небесного тела.

См. также